Rogersville (Alabama)
Rogersville (Missouri)
Rogersville (Tennessee)

Desambiguações de topônimos